Kazzer steht für:

 Mark Kasprzyk, auch bekannt als Redlight King (* 1977), kanadischer Musiker

Kazzer ist der Familienname von:
 Hans Kazzer (* 1940), deutscher Bildhauer